Stettenberg steht für

 Stettenberg (Kalchreuth), Gemeindeteil von Kalchreuth, Landkreis Erlangen-Höchstadt, Bayern
 Stettenberg (Burgruine), Burgruine bei Orschwihr im Elsass, Frankreich
 Stettenberg (Adelsgeschlecht), Adelsgeschlecht

Stettenberg ist der Familienname folgender Personen:
 Eberhard von Stettenberg († 1443), erwählter Bischof von Worms (1426), Domherr in Speyer und Worms, Stiftspropst

Siehe auch:
 Burgstall Stettenburg